

Codici
 KDP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kandep (Papua Nuova Guinea)

Chimica
 KDP – nome abbreviato del diidrogenofosfato di potassio